bł. Izydor De Loor (1881–1916) – belgijski pasjonista
 bł. Izydor Bakanja (ok. 1885–1909) – afrykański męczennik
 bł. Izydor Bover Oliver (1890–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Izydor Ordonez Díez (1909–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Izydor Ngei Ko Lat (1918–1950) – birmański katecheta, męczennik

Zobacz też: Święty Izydor